Чарлз Том (, 1872—1956) — американский  и микробиолог, специалист по систематике родов Пеницилл и Аспергилл, «отец-основатель систематики пенициллов».

Член Национальной академии наук США (1937).

Биография 
Родился 11 ноября 1872 года в городе Минонк в центральной части Иллинойса в семье Энгуса Садерленда Тома и его супруги Луизы Электы, в девичестве Херрик. В 1889 году поступил в Лейк-Форестскую академию, в 1895 году окончил её (к тому времени — Лейк-Форестский колледж) со степенью бакалавра. Некоторое время преподавал в школе, после чего продолжил обучение и в 1897 году получил степень магистра.

В 1899 году защитил диссертацию доктора философии в Университете Миссури под руководством Хауарда Эйерса, в которой рассматривал физиологию процесса оплодотворения у папоротников Aspidium и Adiantum.

С 1902 года Том — в Корнеллском университете с профессором Джорджем Фрэнсисом Аткинсоном. В 1904 году назначен микологом, ответственным за исследования сыра, на Сторрсской экспериментальной станции Министерства сельского хозяйства США в Коннектикуте. Во время работы в Сторрсе Том описал в качестве новых видов  и , заинтересовался изучением остальных видов , а также  и других плесневых грибков.

В 1914 году назначен руководителем Микробиологической лаборатории Бюро химии Министерства сельского хозяйства. В 1926 и 1930 годах опубликовал обобщения результатов своих исследований родов Aspergillus и Penicillium соответственно, после чего продолжил изучение этих родов. В 1945 и 1949 годах опубликовал новые монографии двух родов.

С 1927 года Том руководил Отделением почвенной микробиологии Бирю химии и почвы. В начале Второй мировой войны Том занимался исследованием перспективных продуцентов пенициллина, определил штамм Флеминга как Penicillium notatum. В 1940 году был президентом Американского общества бактериологов.

Скончался 24 мая 1956 года в своём доме в Порт-Джефферсоне.

Некоторые научные публикации

Роды грибов, названные именем Ч. Тома 
  —

Примечания

Литература 
 
 
 

Ботаники XX века
Ботаники США
Микробиологи США
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Академии Лейк Форест
Выпускники Лейк-Форестского колледжа
Президенты Американского общества микробиологии